CONCACAF-mästerskapet för damer 1993 avgjordes i Long Island, New York, USA under perioden 4-8 juli 1993, med  Nya Zeeland som inbjduet icke-Concacaf-lag.

Tabell

Matcher

Källor

Externa länkar
Tabeller & resultat på RSSSF.com

1993 i USA
1993
Internationella fotbollstävlingar i USA
Fotbollsåret 1993
Sportevenemang i delstaten New York
Long Island
Delstaten New York under 1900-talet